Deckert est un patronyme porté par :

Alf-Gerd Deckert (1955-), fondeur est-allemand
Günther Deckert (1950-2005), coureur allemand du combiné nordique.
Joseph Deckert (1924-2006), footballeur français.
Manfred Deckert (1961-), sauteur à ski est-allemand.